Олександр Євгенійович Єлісєєв ( 2 травня 1991, Романів, Житомирська область, Україна) — український футболіст, що виступає на позиції захисника.

Посилання 
 Статистика виступів на офіційному сайті ФФУ 
 
 Профіль на офіційному сайті МФК Житомир 

Українські футболісти
Футболісти «Єдності»
Футболісти «Полісся» (Житомир)
Футболісти «Жемчужини» (Ялта)
Футболісти «Звягеля»